Die Communauté de communes Avallon, Vézelay, Morvan ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 48 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Avallon.

Historische Entwicklung 

Der Gemeindeverband entstand 2014 durch Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes de l’Avallonnais, Communauté de communes du Vézelien und Communauté de communes Morvan-Vauban. Die Bezeichnung lautete zunächst Communauté de communes de l'Avallonnais, de Morvan-Vauban et du Vézelien, wurde jedoch kurz danach auf den aktuellen Namen geändert.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 sind die Gemeinden Arcy-sur-Cure und Bois-d’Arcy von der Communauté de communes Entre Cure et Yonne, sowie die Gemeinde Merry-sur-Yonne von der Communauté de communes Forterre Val d’Yonne dem hiesigen Gemeindeverband beigetreten.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Avallon Vezelay Morvan
Gegründet 2014